Der Schwenkhebel ist ein klassischer Schließmechanismus für Server- und Schaltschränke. Er ist einem gewöhnlichen Drehriegel ähnlich, ist aber mit einem verlängerten Hebel ausgestattet. So kann man ein viel größeres Drehmoment erzielen, wenn höhere Kräfte erforderlich sind. Das kann zum Beispiel beim Anpressen der zu schließenden Türen an Dichtungen sein.

Neben einer verwendeten Griffvorrichtung zum Öffnen und Schließen des Schranks kann ein zusätzlicher Schließmechanismus verbaut werden. Das Schließen selber erfolgt über verschiedene Lösungen: Vielfach zum Einsatz kommen einfache Schlüssellösungen.

Verstärkt eingesetzt werden allerdings auch elektromechanische Schwenkhebel. Durch diese kann eine komfortable und zuverlässige Form der Zutrittsüberwachung zum Serverschrank gewährleistet werden. Der Schwenkhebel ist in diesem Fall eine reine Hardwareschnittstelle, die in bestehende Sicherheitssysteme integriert werden kann. Er kann mit biometrischen Systemen, RFID-Lesern oder übergeordneten Sicherheitssystemen verwendet werden.

Literatur 
 Ulrich Poestgens: Verschluss- und Scharniertechnik in der Industrie – Individuelle Lösungen aus dem Baukasten. Landsberg 2001, ISBN 978-3478932578.

Schließtechnik